

Codici 
 FLR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Firenze-Peretola (Italia)
 flr – codice ISO 639-3 della lingua fuliiru

Altro 
 FLR – abbreviazione aeronautica di Flares – Segnali luminosi
 FLR – alias utilizzato dal musicista giapponese Ken Ishii